Johann Kloss oder Johann Kloß ist der Name folgender Personen:

* Johann Herbord Kloss (1657–1730), deutscher Buchhändler und Verleger 
 Johann Jacob Conrad Kloß (1799–1878), deutscher Jurist und Politiker